1982 Голяма награда на Бразилия е 10-о за Голямата награда на Бразилия и втори кръг от сезон 1982 във Формула 1, провежда се на 21 март 1982 година на пистата Жакарепагуа в Рио де Жанейро, Бразилия.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия